Palazzo Massimo steht für drei Paläste in der italienischen Provinz Latium
 Palazzo Massimo alle Colonne in Rom
 Palazzo Massimo alle Terme in Rom
 Palazzo Massimo (Roccasecca dei Volsci) in Roccasecca dei Volsci